

Patronyme 

 Cornelia Bouman (1903-1998), joueuse de tennis néerlandaise ;
 Hans Bouman (né en 1951), artiste néerlandais ;
 Hendrik Bouman (né en 1951), musicien néerlandais ;
 Jean Bouman (1601-1658), peintre français ;
 Johan Bouman (1706-1776), architecte naval néerlandais ;
 Katie Bouman (née en 1989), informaticienne américaine ;
 Todd Bouman (né en 1972), joueur américain de football américain ;
 Tom Bouman, écrivain américain, auteur de roman policier.

Toponyme 
 Bouman : village du Togo